Vriescheloo (dorp)
 Vriescheloo (waterschap)